Ma vérité est le titre de :
 Ma vérité, un livre du coureur cycliste Richard Virenque sorti en 1999 ;
 Ma vérité, un livre de l'ancienne Première dame tunisienne Leïla Ben Ali sorti en 2012 ;
 Ma vérité, un album du chanteur Johnny Hallyday sorti en 2005 ;
 Ma vérité, un album du rappeur Kery James sorti en 2005.